Чёрная Речка, Чёрная речка:

Чёрная речка — топоним.

Населённые пункты

Россия 
 Чёрная Речка — село в Урванском районе Кабардино-Балкарии.
 Чёрная Речка — село в Хвастовичском районе Калужской области.
 Чёрная Речка — деревня в Олонецком районе Карелии.
 Чёрная Речка — деревня в Яранском районе Кировской области.
 Чёрная Речка — деревня в Ермаковском районе Красноярского края.
 Чёрная Речка — деревня Всеволожского района Ленинградской области.
 Чёрная Речка — упразднённая деревня в микрорайоне города Сертолово Всеволожского района Ленинградской области.
 Чёрная Речка (Луховицы-3) — посёлок (военный городок Вооруженных Сил Российской Федерации) в Коломенском районе Московской области.
 Чёрная Речка — село в Сапожковском районе Рязанской области.
 Чёрная Речка — деревня в Сасовском районе Рязанской области.
 Чёрная Речка — деревня в Исаклинском районе Самарской области.
 Чёрная Речка — посёлок в Шенталинском районе Самарской области.
 Чёрная Речка — посёлок в составе города Красноуфимск Свердловской области.
 Чёрная Речка — деревня, Заречное сельское поселение Томского района Томской области.
 Чёрная Речка — посёлок, Итатское сельское поселение Томского района Томской области.
 Чёрная Речка — деревня в Тюменском районе Тюменской области.
 Чёрная Речка — посёлок в Мелекесском районе Ульяновской области.
 Чёрная Речка — село в Хабаровском районе Хабаровского края.
 Чёрная Речка — посёлок в Саткинском районе Челябинской области.
 Чёрная Речка — посёлок в Рыбинском районе Ярославской области.

Украина 
 Чёрная Речка — село в Верховинском районе Ивано-Франковской области.

Реки 
 Чёрная Речка (приток Большой Невки) — река в Санкт-Петербурге.
 Чёрная Речка (приток Невы) — река в Ленинградской области.
 Чёрная Речка (приток Нерли) — река в Ивановской области.
 Чёрная Речка (река, впадает в Финский залив) — река в Ленинградской области.
 Чёрная Речка (река, впадает в Японское море) — река в Приморском крае.
 Чёрная Речка — река в Сасовском районе Рязанской области, приток Вялсы.
 Чёрная Речка — река в Сасовском районе Рязанской области, приток Яры.
 Чёрная Речка — река в Спасском районе Рязанской области, приток Оки.
 Чёрная Речка — река в Кемеровской области, приток Мрассу.
 Чёрная Речка — река в Томской области, приток Карзы.
 Чёрная Речка — река в Томской области, приток Омелича.
 Чёрная Речка — река в Томской области, приток Чети.
 Чёрная Речка — река в Томской области, приток Чузика.
 Чёрная Речка — река в Самарской области, приток Самары.

Разное 
 Чёрная речка — топоним в славянских странах.
 Чёрная Речка — станция Петербургского метрополитена.
 Чёрная Речка — платформа Ириновского направления Октябрьской железной дороги.
 Чёрная Речка — муниципальный округ № 66 в составе Приморского района Санкт-Петербурга.
 Чёрная Речка — заказник в Крыму на территории Севастопольского горсовета.

См. также